Conomitrium är ett släkte av bladmossor. Conomitrium ingår i familjen Fissidentaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Conomitrium